Президентские выборы в Литве прошли в два тура, 22 декабря 2002 и 5 января 2003 года.

Кандидаты на участие 
Желание участвовать в выборах изъявили двадцать три претендента. Не смогли пройти регистрацию шестеро: 
 Витаутас Кундротас, публицист (независимый кандидат);
 Антанас Мицкявичюс, доктор медицинских наук, доцент Академии медицинскиx наук Литвы (независимый кандидат);
 Ярославас Банявичюс, журналист, редактор, издатель (независимый кандидат);
 Альгимантас Рейчюнас (независимый кандидат);
 Станисловас Бушкевичюс, депутат Сейма («Молодая Литва»);
 Казимерас Уока, политик (Национал-демократическая партия).

Участники выборов 
Для участия в выборах было зарегистрировано 17 кандидатов:
 Валдас Адамкус, действующий президент (независимый кандидат);
 Эугениюс Гентвилас, депутат Клайпедского городского совета (Союз либералов Литвы);
 Альгимантас Матулявичюс, депутат Сейма (независимый кандидат);
 Витянис Повилас Андрюкайтис, депутат Сейма (Социал-демократическая партия Литвы);
 Артурас Паулаускас, Председатель Сейма (Новый союз (социал-либералы));
 Витаутас Бернатонис, президент компании Bervis ir Co (независимый кандидат);
 Казис Бобялис, депутат Сейма (Литовские христианские демократы);
 Кястутис Главяцкас, депутат Сейма (Литовский центристский союз);
 Витаутас Шеренас, телеведущий (независимый кандидат);
 Витаутас Шустаускас, депутат Сейма (Союз свободы Литвы);
 Римантас Дагис, преподаватель Вильнюсского педагогического университета (Социал-демократия 2000);
 Антанас Витаутас Матулявичюс, журналист и телеведущий (независимый кандидат);
 Казимира Дануте Прунскене, депутат Сейма (Союз партий крестьян и Новой демократии);
 Юозас Петрайтис, предприниматель (независимый кандидат);
 Альгирдас Пильвялис, главный редактор газеты «Летувос айдас» (независимый кандидат);
 Роландас Паксас, депутат Сейма (Либерально-демократическач партия Литвы ;
 Юлюс Весялка, депутат Сейма (Народный союз «За исправление Литвы»).

Предвыборная кампания 
Основная борьба развернулась между действующим президентом Литвы Валдасом Адамкусом, независимым кандидатом, и Роландасом Паксасом, бывшим премьер-министром и мэром Вильнюса. Адамкуса поддержали консерваторы. Паксас вёл яркую избирательную кампанию, во время которой использовал имидж профессионального лётчика (в прошлом он чемпион СССР по высшему пилотажу). Так, в предвыборные поездки он летал на вертолёте, которым управлял лично, а однажды пролетел на спортивном самолёте под 8,5-метровым мостом на реке Нярис. По итогам первого тура выборов, состоявшегося 22 декабря, Адамкус набрал более трети голосов, опередив занявшего второе место Паксаса более чем на 15 %. Опросы социологов накануне второго тура предвещали уверенную победу Адамкусу, но неожиданно победу одержал Паксас. Во время предвыборной кампании новый президент делал упор на борьбе с бюрократией и коррупцией, снижении безработицы и вызванного ею оттока молодёжи за рубеж, решении проблем обесценившихся вкладов.

Результаты

Примечания

Источники 
 Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai 2002
 «Лентапедия»: Паксас, Роландас 

События 22 декабря
События 5 января
2002 год в Литве
2003 год в Литве
Выборы 2002 года
Выборы 2003 года
Декабрь 2002 года
Январь 2003 года
Выборы 2003 года в Европе
Президентские выборы в Литве